Grigoraș ist der Familienname folgender Personen:

 Anca Grigoraș (* 1957), rumänische Gerätturnerin

 Ioan Grigoraș (* 1963), rumänischer Ringer
 Marian Grigoraș, rumänischer Gewichtheber
 Petre Grigoraș (* 1964), rumänischer Fußballspieler und -trainer